Depuis la construction du siège de la Turkish Petroleum en 1974, 110 gratte-ciel (immeuble de   de hauteur et plus) ont été construits à Ankara dans la capitale de la Turquie.

En  la liste des immeubles d'au minimum  de hauteur est la suivante d'après Emporis et le CTBUH

Voir aussi 

 Liste des gratte-ciel d'Istanbul
 Liste des plus hauts gratte-ciel du monde

Liens externes 
 Liste des plus hauts immeubles d'Ankara sur Emporis
 Liste des plus hauts immeubles d'Ankara sur Skyscraperpage
 Gratte-ciel d'Ankara sur le CTBUH
 Gratte-ciel d'Ankara sur Passion-gratte-ciel

Références 

Liste en rapport avec la Turquie
Gratte-ciel en Turquie
Ankara